

GA  Grande Arquitecto  ( Javé, etc) 
 Gabão —  código ISO 3166-1
 Geórgia (Estados Unidos)

Ga 
 Gálio — elemento químico

ga 
 Língua irlandesa —   abreviação ga, segundo ISO 639

Desambiguações de siglas